Gone es el título que puede corresponder a dos películas:

Gone, una película británica de 2007.
Gone, una película estadounidense de 2012.